Payen ist der Familienname folgender Personen:

 Anselme Payen (1795–1871), französischer Chemiker, Physiker und Mathematiker
 Antoine François Payen (17. Jh., geb. ca. 1610), französischer Jurist, Dichter und Astronom
 Jean Payen (1916–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Jean-Charles Payen (1931–1984), französischer Romanist und Mediävist
 Ludovic Payen (* 1995), französischer Hürdenläufer
 Nicolas Payen (um 1512 – 1559), franko-flämischer Komponist der Renaissance
 Nicolas-Roland Payen (1914–2004), französischer Luftfahrtpionier und Erfinder des Deltaflügels